Raza ou La Raza peut signifier :

 race en espagnol ;
 La Raza, un terme spécifique pour les Latinos ;
 “raza”, une autre prononciation du mot arabe ridha signifiant satisfaction.

Patronyme
 Raza, un chanteur et musicien pakistanais installé aux États-Unis.
 S.H. Raza (1922–2016), un éminent artiste indien, qui travaillait en France tout en gardant de forts liens avec l'Inde.

Fiction 
 Raza Long-Couteau est un personnage de comics.

Musique 
 La Raza, premier album de Kid Frost
 Raza Odiada, un album du groupe mexicain Brujería

Cinéma 
 Raza (film) (1942) est un film espagnol réalisé par José Luis Sáenz de Heredia sur un scénario du général Franco (sous le pseudonyme de Jaime de Andrade).